Капак Юпанки или Капак Йупанки — пятый правитель инков, пришёл к власти, свергнув своего кузена Тарко Вамана.
Капак Юпанки оказался жестоким и очень хитрым правителем.

Биография

Рождение 
Он являлся сыном Куру Йайа, сестры Майта Капака.
Чтобы занять трон, убил 9 братьев Тарко, других заставил клясться ему в верности. Однако он был милостив к Тарко Ваману, отправив его управлять завоеванными владениями Анта и Куйо.

Правление 
В течение своего царствования нанес поражение малым этническим группам — Cuntis, прибавив, таким образом, несколько километров к своим владениям, придав им квадратную форму. Авторитет Инки рос, поскольку владение Абанкай послало к нему двух послов с просьбой о помощи против могущественного государства Чанка.
Инка согласился и послал своего кузена Тарко захватить 1000 птиц в сельве и плоскогорье, чтобы сжечь их во время военных ритуалов.

Капак Юпанки так никогда и не столкнулся с могущественным государством Чанка, поскольку был отравлен и умер до того, как армия чанков прибыла к Куско.

Смерть 
Куси Чимбо, одна из жен Капак Юпанки, отравила его до того, как тот хотел назначить своего преемника. Заговор был организован Инка Рока, королём из династии Hanan.

Семья 
Капак Юпанки в отличие от большинства Инков имел двух законных жен. Сначала женился на Куси Чимбо, однако она якобы сошла с ума. Капак Инка сослал душевнобольного жену и взял себе в жены дочь кураки (обладателя) большого города Аямарка - Куре Ильпай. От этого брака родилось много сыновей.

Достижения 
 Союз с племенем Аямарка.
 Увеличил на несколько километров маленькое владение инков.

В массовой культуре 
 В романе А.Бушкова "Возвращение пираньи" именем инкского правителя названа радикальная марксистско-ленинская повстанческая группировка, действующая на территории вымышленной латиноамериканской страны Санта-Кроче. По ходу сюжета отряд Кирилла Мазура неоднократно вступает в бой с боевиками группировки, и в конце концов истребляет почти всех ее лидеров.

Библиография 
 
 

История Перу
Персоналии:История Боливии
История Эквадора
Сапа Инки
Отравленные монархи
Правители Америки XIV века